Sax steht für:
 Sax (Waffe), auch Sachs, einschneidiges Hiebschwert des frühen Mittelalters 
 Saxophon, ein Musikinstrument 
 (3534) Sax, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sax (Roman), Roman von Adolf Muschg

und die Orte
 Sax SG, eine Ortschaft der Gemeinde Sennwald, Kanton St. Gallen 
 Sax-Forstegg, eine ehemalige Herrschaft im St. Galler Rheintal
 Sax (Alicante), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Alicante 
 Sax (Minnesota), eine Ortschaft im St. Louis County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Sax ist der Familienname folgender Personen:
 der Freiherren von Sax, Adelsgeschlecht aus der heutigen Ostschweiz

sowie von
 Adolphe Sax (eigentlich Antoine Joseph Sax; 1814–1894), belgischer Instrumentenbauer und Erfinder des Saxophons
 Aline Sax (* 1984), flämische Schriftstellerin und Historikerin
 Eberhard von Sax (um 1300), deutscher Minnesänger
 Emil Sax (1845–1927), österreichischer Nationalökonom
 Geoffrey Sax, britischer Regisseur
 Gyula Sax (1951–2014), ungarischer Schachmeister
 Ingo Sax (1940–2019), deutscher Mundartautor
 Johann Peter von Sax, Schweizer Freiherr und Graf
 Johann Sax von Saxenau († 1306), Propst des Chorherrenstiftes Berchtesgaden und Bischof von Brixen
 Leopold Sax († 1915), österreichischer Fußballspieler
 Marjan Sax (* 1947), niederländische Frauenrechtlerin und LGBT-Aktivistin
 Max The Sax (* 1985), österreichischer Saxofonist, Komponist und Arrangeur
 Max Sax (* 1921), deutscher Orgelbauer
 Maximilian Sax (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Peter Sax (1597–1662), schleswig-holsteinischer Historiker
 Petra Sax-Scharl (* 1965), deutsche Rollstuhltennisspielerin
 Pol Sax (* 1960), luxemburgischer Schriftsteller
 Ulrich von Sax (auch von Hohensax; * ca. 1462; † 1538), Schweizer Diplomat, Söldnerführer, Militärunternehmer und erster Oberbefehlshaber der Schweizer Armee
 Ursula Sax (* 1935), deutsche Künstlerin
 Uta Sax (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Walter Sax (1912–1993), deutscher Rechtswissenschaftler
 William S. Sax (* 1957), US-amerikanischer Anthropologe und Hochschullehrer

sowie der fiktiven Figuren
 Mona Sax, Killerin aus der Max Payne Serie
 Agaton Sax, Meisterdetektiv einer Jugendbuchreihe

SAX steht für:
 SAX (Magazin), ein Stadtmagazin in Dresden
 Simple API for XML, eine Bibliothek zur Interpretation und Auswertung von XML-Daten

sax steht für:
 Saa (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache von der Pentecost-Insel, Vanuatu

Siehe auch:
 Sachs
 Sacks
 Saks
 Sax-Farben
 Saxe
 Saxonius
 Saxo Grammaticus

Abkürzung